Haucourt est le nom (ou un élément du nom) de plusieurs communes françaises :

 Haucourt, ancienne commune française du Nord devenue Haucourt-en-Cambrésis en 1949 ;
 Haucourt, commune de l'Oise
 Haucourt, commune du Pas-de-Calais
 Haucourt, commune de la Seine-Maritime
 Haucourt-en-Cambrésis, commune du Nord
 Haucourt-la-Rigole, ancienne commune rattachée en 1973 à Spincourt, commune du département de la Meuse
 Haucourt-Moulaine, commune de Meurthe-et-Moselle (gentilé : Haucourt-Moulainois)
 Haucourt, ancien village de la commune de Malancourt détruit en 1916 lors de la Bataille de Verdun.

Voir aussi 
 Le Haucourt, commune de l'Aisne devenue Lehaucourt en 1998 (gentilé : Haucourtois)
 Ligny-Haucourt, nom porté par Ligny-en-Cambrésis, commune du Nord, de 1972 à 1997 c'est-à-dire tant qu'elle est restée fusionnée à Haucourt-en-Cambrésis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France